Osoby o tym nazwisku:
 Stefan Gierasch – amerykański aktor filmowy i telewizyjny

Inne:
 (5153) Gierasch – planetoida z pasa głównego asteroid